Pritchard kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew Pritchard
 Arthur Earl Pritchard
 Peter Charles Howard Pritchard

Robotskapade auktorsförkortningar